Владимир Агапов:
 Агапов, Владимир Михайлович (род. 1933) — советский футболист и футбольный тренер; игрок сборной СССР.
 Агапов, Владимир Семёнович (1941—2016) — советский государственный деятель, председатель Саратовского горсовета.